Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Copa Colsanitas 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Lara Arruabarrenová a Caroline Garciaová. zvolila účast ve francouzském týmu na paralelně probíhajícím ostravském semifinále Fed Cupu. Obě hráčky však zvolily účast ve svých reprezentačních týmech v paralelně probíhajícím semifinále Fed Cupu.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený brazilský pár Paula Cristina Gonçalvesová a Beatriz Haddad Maiová, který ve finále zdolal americkou dvojici Irina Falconiová a Shelby Rogersová výsledkem 6–3, 3–6 a [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Anastasia Rodionovová /  Arina Rodionovová (čtvrtfinále)
  Mandy Minellaová /  Olga Savčuková (1. kolo)
  Darija Juraková /  Tatjana Mariová (čtvrtfinále)
  Elena Bogdanová /  Nicole Melicharová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2015
Sport v Kolumbii v roce 2015